Merry-Go-Round (1923), een film onder regie van Erich von Stroheim
Merry-Go-Round (1981), een film onder regie van Jacques Rivette
Merry-Go-Round (televisieserie), een Britse televisieserie uit 1968 
 Draaimolen, in het Engels ook wel merry-go-round genoemd